Kartoffelkuchen steht für:

 Döppekooche,  (Topfkuchen); das ist ein rheinisches Traditionsgericht, dessen Hauptbestandteil geriebene rohe Kartoffeln sind.
 Einen Rührkuchen, zu dessen wesentlichen Zutaten gekochte Kartoffeln gehören.